Boyd é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Boyd (Kentucky)
 Condado de Boyd (Nebraska)

Desambiguações de topônimos